Die  Burg Illeshiem ist eine abgegangene mittelalterliche Wasserburg südlich nahe der Aisch am nordwestlichen Ortsrand von Illesheim im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim in Bayern.

Von der ehemaligen Wasserburganlage der Familie von Esel auf leicht erhöhtem Plateau ist noch der quadratische Wassergraben erhalten.

Literatur 
 Ruth Bach-Damaskinos, Jürgen Schabel, Sabine Kothes: Schlösser und Burgen in Mittelfranken. Eine vollständige Darstellung aller Schlösser, Herrensitze, Burgen und Ruinen in den mittelfränkischen kreisfreien Städten und Landkreisen. Verlag A. Hoffmann, Nürnberg 1993, ISBN 3-87191-186-0

Weblinks 
 	

Illesheim, Burgstall
Bodendenkmal in Illesheim
Illesheim
Abgegangenes Bauwerk im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim
Illesheim
Illesheim